Аллея славы Канады () — достопримечательность города Торонто (провинция Онтарио, Канада), в рамках которой увековечены достижения выдающихся канадцев. На аллее славы Канады, как и на аналогичной голливудской, каждому награждаемому посвящена личная звезда, вмонтированная в тротуар. Отмечаемые заслуги относятся к одной из пяти областей: спорт; филантропия и гуманитарная деятельность; искусство и индустрия развлечений; предпринимательство; наука и технологии.

История 
Одноимённая благотворительная организация начала свою деятельность в 1998 году. Её основателями стали Билл Баллард, Дасти Кол, Питер Сумалиас, Дайанна Шуолм и Гэри Слейт. Согласно её уставу, для номинантов обязательны не менее десяти лет деятельности в сфере, в которой они номинируются. Их деятельность должна представлять собой весомый вклад в канадское или международное культурное наследие. От первоначального условия, по которому номинант должен быть уроженцем Канады, было решено отказаться уже к 2004 году, когда одним из лауреатов стал голливудский кинопродюсер Луис Майер, выросший в Сент-Джоне (Нью-Брансуик), но родившийся в Российской империи.

В первые 20 лет существования Аллея славы Канады располагалась в квартале развлечений Торонто, на Симко-стрит и в западной части Кинг-стрит. В конце 2010-х годов, в рамках проекта по превращению соседней Джон-стрит в пешеходный «культурный коридор», было выдвинуто предложение о переносе звёзд Аллеи славы на неё. Это бы также позволило аллее привлекать больше внимания туристов и других посетителей театрального района. Церемония награждения более 10 лет транслируется в прямом эфире телеканалом Global, а до этого на протяжении нескольких лет аналогичная трансляция велась каналом CTV.

Обладатели звёзд

Приз Аллана Слейта 
Приз Аллана Слейта присуждается организацией «Аллея славы Канады» за достижения молодых канадцев, «способных превратить свой талант во вдохновение» и оказавших положительное влияние на музыкальное искусство.

Примечания

Ссылки 
 

Аллеи и площади памяти, славы и звёзд
Награды, появившиеся в 1998 году
Культура Торонто
Достопримечательности Торонто